Му́берг () — шведская фамилия. Известные носители:

 Муберг, Вильгельм (1898—1973) — шведский писатель;
 Муберг, Карина (1966—2012) — шведский политик;
 Муберг, Ларс-Эрик (род. 1957) — шведский гребец-байдарочник;
 Муберг, Освальд (1888—1933) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.